Ivić je priimek več oseb:
 Aleksa Ivić, srbski zgodovinar
 Milka Ivić, srbski jezikoslovec
 Pavle Ivić, srbski jezikoslovec